|-
| 65401 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65402 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65403 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65404 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65405 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65406 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65407 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65408 - || || 11 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65409 - || || 15 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65410 - || || 27 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65411 - || || 28 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65412 - || || 30 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65413 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65414 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65415 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65416 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65417 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65418 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65419 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65420 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65421 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65422 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65423 - || || 3 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65424 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65425 - || || 4 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65426 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65427 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65428 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65429 - || || 11 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65430 - || || 14 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65431 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65432 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65433 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65434 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65435 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65436 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65437 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65438 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65439 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65440 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65441 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65442 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65443 - || || 15 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65444 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65445 - || || 31 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65446 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65447 - || || 5 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65448 - || || 5 de novembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65449 - || || 4 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65450 - || || 6 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65451 - || || 6 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65452 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65453 - || || 7 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65454 - || || 8 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65455 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65456 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65457 - || || 7 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65458 - || || 11 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65459 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65460 - || || 27 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65461 - || || 28 de novembre, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 65462 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65463 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65464 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65465 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65466 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65467 - || || 7 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65468 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65469 - || || 5 de desembre, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65470 - || || 8 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65471 - || || 27 de desembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65472 - || || 30 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65473 - || || 31 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65474 - || || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65475 - || || 4 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65476 - || || 4 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65477 - || || 7 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65478 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65479 - || || 10 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65480 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65481 - || || 28 de gener, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65482 - || || 28 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65483 - || || 31 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65484 - || || 30 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65485 - || || 2 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65486 - || || 8 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 65487 - || || 9 de febrer, 2003 || La Silla || R. Michelsen, G. Masi
|-
| 65488 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 65489 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 65490 - || 2062 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65491 - || 2084 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65492 - || 2104 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65493 - || 2119 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65494 - || 2123 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65495 - || 2200 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65496 - || 2211 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65497 - || 2606 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65498 - || 2647 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65499 - || 2650 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 65500 - || 2759 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
5